Новая Александровка — название населённых пунктов:

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Новая Александровка — деревня в Дубоссарском районе.

Россия 
 Новая Александровка — деревня в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Новая Александровка — село в Старошайговском районе Мордовии.
 Новая Александровка — деревня в Неверкинском районе Пензенской области.
 Новая Александровка — деревня в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Новая Александровка — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Новая Александровка — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Новая Александровка — село в Бугульминском районе Татарстана.
 Новая Александровка — посёлок в Мензелинском районе Татарстана.

Украина 
 Новая Александровка — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Новая Александровка — село в Згуровской поселковой общине Броварского района Киевской области.
 Новая Александровка — село в Мироновском районе Киевской области.
 Новая Александровка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Новая Александровка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Новая Александровка — посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области, Новоалександровский сельсовет.
 Новая Александровка — посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области, Червонохвыльский сельсовет.
 Новая Александровка — название села Чубинское Бориспольского района Киевской области до 1993 года.

См. также 
 Александровка
 Новоалександровка